Skrótowiec od:
 JavaScript
 Jednostka Strzelecka